Göran Strandberg kan syfta på:
 Göran Strandberg (född 1949) (född 10 april 1949 i Stockholm), svensk pianist, jazzmusiker, arrangör och kompositör.
 Göran Strandberg (1938-2009) (född 2 juni 1938 i Alingsås, död där 14 juni 2009), svensk pianist, jazzmusiker, skolledare och musiklärare.